Alto Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alto Township (Illinois)
 Alto Township (South Dakota)